Il doppio femminile  dell'ECM Prague Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Petra Cetkovská e Andrea Hlaváčková erano le detentrici del titolo, ma la Cetkovska ha deciso di non partecipare quest'anno.

Solo la Hlaváčková ha partecipato facendo coppia con Lucie Hradecká e ha vinto in finale 1–6, 6–3, 10–6, contro Jill Craybas e Michaëlla Krajicek.

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Janette Husárová (primo turno)
  Vera Duševina /  Meghann Shaughnessy (primo turno)

  Martina Müller /  Gabriela Navrátilová (primo turno)
  Jill Craybas /  Michaëlla Krajicek (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ECM Prague Open 2008